

Patronymes 
Bazin est issu d'un nom de personne d'origine germanique (de badhuo, « combat »). Il y a près de  en France.

 Anaïs de Raucou (1797-1850), appelé « Bazin », écrivain français.
 André Bazin (1918-1958), critique de cinéma français.
 Antoine Bazin (1799-1863), sinologue français.
 Armand Bazin de Bezons (1655-1721), archevêque de Bordeaux et de Rouen.
 Armand Bazin de Bezons (1701-1778), évêque de Carcassonne, neveu du précédent.
 Arnaud Bazin (1959-), homme politique français.
 Arnaud Bazin (1964-), un joueur français de rugby à XV.
 Arthur Bazin (1849-1913) écrivain et historien.
 Benoit Bazin (1968-), dirigent d'entreprise français.
 Catherine Bazin (1950-), athlète française.
 Charles-Louis Bazin (1802-1859), peintre, graveur, sculpteur et lithographe français.
 Christian Bazin (?-), historien français.
 Claude Bazin de Bezons (1617-1684), académicien français.
 Ernest Bazin (1807-1878), frère d'Antoine Bazin, médecin français, spécialiste des maladies cutanées.
 Ernest Bazin (1826-1898), ingénieur civil, inventeur, oncle de René Bazin et arrière grand-oncle de Hervé Bazin.
 Ferdinand Hervé-Bazin (1847-1889), écrivain angevin. Il était le grand-père de l'écrivain Hervé Bazin.
 François Bazin (1816-1878), compositeur français.
 François Bazin (1897-1956), sculpteur, médailleur français.
 Germain Bazin (1901-1990), écrivain et historien d'art français.
 Henry Bazin (1829-1917), ingénieur français, spécialisé dans l'hydraulique.
 
 Jacques Bazin de Bezons (1645-1733), maréchal de France.
 Janine Bazin (1923-2003), veuve d'André Bazin, productrice et réalisatrice française de cinéma.
 
 Jean Bazin (1973-), homme politique français.
 Jean Bazin (1941-2001), anthropologue et agrégé de philosophie.
 Jean Bazin (1951-), poète français.
 Jean Bazin (1940-2019), avocat québécois.
 Jean-François Bazin (1942-2020), homme politique et écrivain français.
 Jean-Pierre Bazin (1947-), homme politique français.
 Laurent Bazin (1966-), journaliste français.
 Léon Bazin (1900-1976), architecte français.
 Louis Bazin (1920-2011), orientaliste français.
 Louis Bazin de Bezons (?-1700), magistrat et haut fonctionnaire français.
 Louis René-Bazin (1892-1973), traducteur et romancier français, auteur de romans populaires et fils de René Bazin.
 Marc Bazin (1932-2010), président par intérim de Haïti.
 Marc Bazin (1978-), artiste peintre de Port-La-Nouvelle (France).
 Marcel Bazin (1924-2010), entraîneur français de boxe anglaise.
 Marie Bazin (1850-1919), écrivain français.
 Marjolaine Bazin (1986-), coureuse cycliste française.
 Maurice Bazin (1893-1944), homme politique français.
 Nicolas Bazin (1983-), coureur cycliste français.
 Odile Hervé-Bazin (1950-2017), épouse de l'écrivain Hervé Bazin.
 Patrick Bazin (1950-), directeur de la BPI.
 Paul Bazin (1890-1956), homme politique français.
 Paul Bazin (1985-), homme politique français.
 Philippe Bazin (1954-), photographe.
 Pierre-Joseph Bazin (1797-1866), peintre, graveur et lithographe français.
 Raymond Bazin (1866-1926), journaliste français.
 René Bazin (1853-1932), écrivain français, grand-oncle d'Hervé Bazin.
 René Bazin (1894-1973), aviateur français.
 Sébastien Bazin (1961-), homme d'affaires.
 Sophie Bazin (1968-), artiste plasticienne et éditrice française.
 Sylvain Bazin (1978-), journaliste et auteur français.
 Thibault Bazin (1984-), homme politique français.
 Thomas Bazin (ou Basin) (1412-1491), chroniqueur.
 Yannick Bazin (1983-), volleyeur français.

Personnage 
 Bazin est le nom du laquais d'Aramis dans le roman d'Alexandre Dumas Les Trois Mousquetaires.

Toponymes

Rivière Bazin, cours d'eau de la MRC Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec, au Canada.
 Canton Bazin, canton de la ville de La Tuque, Mauricie, au Québec, au Canada. Geographical data: 47° 59' 00"; 74° 46' 00".

Seigneurie des Bazin à Bezons au  ; les personnages les plus célèbres de cette famille furent l'académicien Claude Bazin de Bezons et son fils Jacques de Bazin, marquis de Bezons (1645-1733), maréchal de France en 1709 qui prit part aux dernières campagnes de Louis XIV.

Bazin est le nom en hongrois de la ville de Pezinok.

Autres 
 Le bazin (ou basin) est un tissu très employé en Afrique. À l’origine, il s’agissait d’une étoffe croisée, dont la chaîne est de fil et la trame de coton, qui fut très à la mode à la fin du  et au , importé d'Angleterre où le secret de fabrication était jalousement gardé, puis massivement produit en France par Joseph Lenoir-Dufresne qui  fut l'un des hommes les plus riches du  (il a eu jusqu'à environ  ouvriers), avant d'être ruiné par la mise sur le marché d'une grande quantité de tissus. C'est un tissu qui pouvait être amidonné et gaufré.
 Hôtel Bazin de Jessey est un hôtel particulier situé à Dinan.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Patronyme français